Ngolo ou N'Golo est un prénom masculin, traditionnellement donné au troisième enfant d'une même mère chez les Sénoufos et porté notamment par :

 Ngolo Diarra, un roi du Royaume bambara de Ségou
 N'Golo Kanté, footballeur international français

Il peut également désigner :
 les Ngolo, une population du Cameroun
 le ngolo, un dialecte de l'oroko
 Betika Ngolo, un village du Cameroun
 Boa Ngolo, un village du Cameroun
 le n'golo, une danse de combat en Angola
 Ngolo di papa, un film ivoirien

Notes et références